

Persone 
 Gaetano Piepoli – politico italiano
 Leonardo Piepoli – ex ciclista su strada italiano
 Nicola Piepoli – saggista, sondaggista e imprenditore italiano

Altro 
 Palazzo Piepoli – palazzo storico di Modugno (Bari)